Кист:

 Кист — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Кист, Беренд (род. 1951) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Кист, Кес (род. 1952) — нидерландский футболист, центральный нападающий.
 Кист, Флорентиус Корнелис (1796—1863) — нидерландский музыкальный критик.